Een blok van het periodiek systeem is een serie van aangrenzende groepen. Het type blok verwijst naar het orbitaaltype dat wordt opgevuld met valentie-elektronen. De blokken komen overeen met de volgende kolommen in het periodiek systeem:
 s-blok: groepen 1 en 2, en helium
 p-blok: groepen 13-18, m.u.v. helium
 d-blok: groepen 3-12
 f-blok: lanthaniden en actiniden
 g-blok: nog geen elementen bekend

De namen van de blokken zijn ingedeeld naar de namen van de atoomorbitalen. Voorlopig zijn er nog geen elementen uit het g-blok bekend.

periodiek systeem